Барио Сантијаго има више значења:

 Барио Сантијаго (Сан Хуан де лос Куес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сантијаго (Санта Марија Нативитас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику